

Sciences et techniques

Astronomie 
 Le Crabe (plus souvent appelé Cancer) est une constellation.
 La nébuleuse du Crabe est une nébuleuse planétaire résultant de l'explosion d'une supernova en 1054 (SN 1054).
 Le pulsar du Crabe occupe le centre de la nébuleuse éponyme.
 le crabe est une unité astrophotométrique.

Biologie 
 Crabe est le nom vernaculaire de nombreuses espèces de crustacés à cinq paires de pattes, dont la première est modifiée pour former une paire de pinces.
 Les araignées-crabes sont une famille d'araignées.
 Crabe doré est un autre nom des limules.

Médecine 
 Crabe est un surnom de la maladie appelée cancer.

Culture et société

Armées 
 Crabe-chef est le surnom de quartier-maître, un grade militaire.

Cinéma et télévision 
 Crabe Zucki est un personnage du Bébête show.
 Le Crabe sur la banquette arrière est un téléfilm de Jean-Pierre Vergne, diffusé en 1986.
 Un crabe dans la tête est un film d'André Turpin, sorti en 2001.
 Debout les crabes, la mer monte ! est un film de Jean-Jacques Grand-Jouan, sorti en 1983.

Littérature et bande dessinée 
 En crabe est un roman de Günter Grass, publié en 2002.
 Le Crabe aux pinces d'or est le neuvième tome des aventures de Tintin d'Hergé, publié en 1941.
 Le Crabe-tambour est un roman de Pierre Schoendoerffer, publié en 1976.
 La Confrérie du crabe est une série de bandes dessinées de Mathieu Gallié et Jean-Baptiste Andréae, publiée entre 2007 et 2010.
 La Nébuleuse du crabe est un roman d'Éric Chevillard, publié en 1993.

Jeux vidéo 
 Crabe de tête est un parasite extraterrestre dans les jeux vidéos Half-Life.